Топаз — мінерал класу силікатів;
 Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз» — підприємство в Донецьку;
  — сорт яблук.

У мистецтві 
«Топаз» () — п'єса Марселя Паньоля 1928 року.

 «Топаз» — французький фільм 1932 року за п'єсою Марселя Паньоля, реж. Луї Ганьє.
 «Топаз» — американський фільм 1933 року за п'єсою Марселя Паньоля, реж. Гаррі д'Аббаді д'Арраст.
 «Топаз» — французький фільм 1936 року режисера Марселя Паньоля за його однойменною п'єсою.
 «Топаз» — французький фільм 1951 року режисера Марселя Паньоля за його однойменною п'єсою.
 «Топаз» — фільм Альфреда Гічкока 1969 року.